Revillarruz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Revillarruz (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Revillarruz (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar